Der Venucia T70 ist ein SUV des Automobilherstellers Venucia.

Geschichte 
Das Fahrzeug basiert auf der ersten Generation des Nissan Qashqai und kam in China am 10. Januar 2015 in den Handel. Zwischen 2015 und 2017 war der höher positionierte T70X auf dem Markt. Er war nur mit dem Zweiliter-Ottomotor verfügbar. Ende 2017 erhielt das SUV ein Facelift. Außerhalb Chinas waren sowohl der T70 als auch der T70X nicht erhältlich.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi